Новый мировой порядок:

 Новый мировой порядок (книга)
 Новый мировой порядок (конспирология) — термин, применяемый в конспирологических направлениях управляемых глобализационных процессов по отношению к формированию в современном обществе системы тоталитарного мирового правительства.
 Новый мировой порядок (нацизм) — политический строй, который режим нацистской Германии хотел установить на оккупированных им территориях.
 Новый мировой порядок (политика) — применяемое в политике обозначение для разнообразных явлений в настоящем и прогнозов на будущее мирового устройства.
 Новый мировой порядок (рестлинг) — группировка в рестлинге, известная своими выступлениями в WCW с 1996 по 2000 год и WWE в 2002 году.
 
 «Капитан Америка: Новый мировой порядок» — предстоящий фильм 2024 года.

См. также 
 «Новый мировой беспорядок» — американский фильм 1999 года
 Novus ordo seclorum
 О дивный новый мир
 Новый порядок